Дворец () — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины, расположен на правом берегу реки Горынь.

Население по переписи 2001 года составляло 580 человек. Почтовый индекс — 30341. Телефонный код — 3852. Занимает площадь 2,519 км². Код КОАТУУ — 6822181901.

История 

Первое письменное упоминание о селе — 1545 год.

Пересопницкое Евангелие, на котором с 1991 года президент Украины даёт присягу украинскому народу, начинали переписывать на украинский язык в селе Дворец. Работа над Пересопницким Евангелием началась в монастыре Святой Троицы в 1556 году в день Успения Пресвятой Богородицы. Оплату расходов взяла на себя княгиня Анастасия Заславская (Гольшанская) — жена князя Кузьмы Ивановича Заславского.

26 февраля 1944 года нацисты сожгли почти все сёло.

Местный совет 
30341, Хмельницкая обл., Изяславский р-н, с. Дворец, ул. Центральная, 2а

Примечания

Ссылки 
 Дворец на сайте Верховной рады Украины 
 . Хмельницкий областной совет
 Две яркие даты украинской национальной святыни. «Мыслимое древо» 
 Украинскую первую книгу написали на Хмельнитчине. Ежедневная всеукраинская газета «День» № 16, 2005 
 . «ЛитАкцент»
 Дворцовые люди — о Пересопницкое Евангелие. «Украина молодая» 
 . Кадук И. П. Край белых гор. К 80-летию образования Белогорского района (1923—2008) / Кадук И. П. — Шепетовка: Шепетовская межрайонная типография, 2008.
 

Населённые пункты Изяславского района